Сент-Альве́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 110 км на схід від Бордо, 28 км на південь від Періге.

Історія 

1 січня 2016 року Сент-Альвер і Сен-Лоран-де-Батон було об'єднано в новий муніципалітет Сент-Альвер-Сен-Лоран-Ле-Батон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 319 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 680,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Альвер на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Альвер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Альвер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Альвер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Альвер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь